Leskova je lahko:
 Leskova Bara (Srbija)
 Leskova Draga (Hrvaška)
 Leskova (Srbija)